Adama Diomandé (né en 1990), footballeur norvégien ;
 Aïchata Diomandé (née en 1984), joueuse de basket-ball ivoirienne ;
 Alima Diomandé (19?-), reine de beauté ivoirienne ;
 Banassa Diomandé (née en 1993), taekwondoïste ivoirienne ;
 Ismaël Diomandé (né en 1992), footballeur ivoirien. :
 Olivier Diomandé (né en 1974), joueur de rugby à XV ivoirien ;
 Sinaly Diomandé (né en 2001), footballeur ivoirien.

Patronyme ivoirien